Таво-э-Понсерику́р () — коммуна во Франции, находится в регионе Пикардия. Департамент коммуны — Эна. Входит в состав кантона Марль. Округ коммуны — Лан.

Код INSEE коммуны — 02737.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 601 человек.

Экономика 
В 2010 году среди 387 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 250 были экономически активными, 137 — неактивными (показатель активности — 64,6 %, в 1999 году было 61,5 %). Из 250 активных жителей работали 219 человек (127 мужчин и 92 женщины), безработных было 31 (13 мужчин и 18 женщин). Среди 137 неактивных 33 человека были учениками или студентами, 49 — пенсионерами, 55 были неактивными по другим причинам.

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 
 Национальный институт статистики — Таво-э-Понсерикур 

Коммуны департамента Эна
Города, награждённые французской медалью Сопротивления